Penej (Tesalija), rijeka u Grčkoj
 Penej (Peloponez), rijeka u Grčkoj
 Penej (mitologija), grčki bog